Изра́иль (; «Богоборец»; ) — слово еврейского происхождения; варианты — ; ; Исраэли; ; араб. .

 Израиль — имя еврейского патриарха Иакова, данное ему после .
 Израиль (до Соломона включительно; до X века до н. э.) — название еврейского народа, как происшедшего от 12 сыновей Иакова (12 колен), во всех пяти книгах Моисея и в исторических книгах:
 Израильское царство (XI век до н. э. — 928 год до н. э.; распалось на два царства — Иудейское и Северное Израильское).
 Израиль (после смерти Соломона; после X века до н. э.) — название исчезнувших десяти колен (уцелело только одно колено Иудино вместе со слившимся с ним коленом Вениаминовым); евреи стали называться иудеями:
 Иудейское царство (на юге; 928—586 годы до н. э.) и Северное Израильское царство (на севере; 928—722 годы до н. э.).
 Израиль (после вавилонского пленения в 598—539 годы до н. э.) — название еврейского народа как позднейшими пророками, так и летописцами.
 Земля Израильская (Земля обетованная, Святая земля) — в иудаизме и христианстве название региона.
 Израиль (с 1948 года) — государство в Западной Азии.

Персоналии 
 Израиль (имя) — мужское имя еврейского происхождения.
 Израиль (Андреев) (1793—1884) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Введенско-Островского и Коневского Рождество-Богородичного монастырей.
 Израиль (Данилов) (1751—1818) — архимандрит Русской православной церкви.
 Израиль (Звягинцев) (1767—1829) — православный священнослужитель, архимандрит; педагог, ректор Орловской духовной семинарии.
 Израиль (Космин) (1748—1836) — схимник, старец-подвижник живший в Смоленской губернии.
 Израиль (Лукин) (ок. 1801 1864) — епископ Русской православной церкви, епископ Винницкий, викарий Каменец-Подольской епархии.
 Израиль (Никулицкий) (1832—1894) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Тотемский.
 Израиль (Фёдоров) (1794—1862) — игумен РПЦ, настоятель Свято-Троицкого Селенгинского монастыря; за ересь был лишён монашества и священничества и навечно сослан в тюрьму Соловецкого монастыря.

Другое 
 Израиль (река) — река на территории штата Нью-Гэмпшир, приток реки Коннектикут.

См. также

Примечания